En région i Frankrig er en sammensætning af flere departementer. Antallet af regioner blev pr. 1. januar 2016 reduceret fra 22 i selve Frankrig til 13. Herudover er der 5 oversøiske regioner.

Inddeling 
Frankrig er inddelt i 13 regioner. Folketal 1. januar 2016 (INSEE).

Franske oversøiske regioner, som er identiske med de fem oversøiske departementer (départements d'outre-mer), hedder på fransk Département et région d'outre-mer (DROM). Mayotte kom til 31. marts 2011 og har ikke fået tildelt et regionsnummer hos INSEE. De oversøiske regioner er ikke blevet berørt af omlægningen i 2016.

Indtil 2016
Indtil 1. januar 2016 var de 22 regioner i selve Frankrig inddelt således:

Referencer 

 
Regioner